Lemonia terranea är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1909. Lemonia terranea ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
terranea